Ner – fiume della Polonia

Sigle 
 NER – Nucleotide Excision Repair, sistema di riparazione del danno al DNA utilizzata dalle cellule eucariote
 New European Recordings – casa discografica personale dei Death In June

Codici 
 NER – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Neryungri (Russia)